Lamposaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Lamposaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,26, long 27,52),  (1,2 km²)
2. Lamposaari (ö i Södra Karelen, lat 61,12, long 28,35),  (7 ha)
3. Lamposaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,50, long 26,47),  (6 ha)
4. Lamposaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,47, long 26,67),  (3 ha)
5. Lamposaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa),  (4 ha)
6. Lamposaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,67, long 26,55),  (49 ha)
7. Lamposaari (ö i Norra Österbotten, Nivala-Haapajärvi), 
8. Lamposaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,20, long 28,41),  (2 ha)
9. Lamposaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,52, long 28,63),  (10 ha)
10. Lamposaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,42, long 29,10),  (5 ha)
11. Lamposaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,48, long 27,88),  (11 ha)
12. Lamposaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,58, long 28,16),  (14 ha)
13. Lamposaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,92, long 27,83),  (3 ha)
14. Lamposaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,02, long 27,80),  (0 ha)
15. Lamposaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,24, long 28,23),  (3 ha)
16. Lamposaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,19, long 28,44),  (7 ha)
17. Lamposaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,48, long 27,56),  (20 ha)
18. Lamposaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,49, long 28,10),  (9 ha)
19. Lamposaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,46, long 28,37),  (6 ha)
20. Lamposaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,15, long 28,07),  (1 ha)
21. Lamposaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,74, long 25,80),  (5 ha)
22. Lamposaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,83, long 26,08),  (5 ha)
23. Lamposaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,27, long 27,86),  (3 ha)
24. Lamposaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,21, long 28,15),  (37 ha)
25. Lamposaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,29, long 28,27),  (28 ha)
26. Lamposaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,72, long 27,14),  (3 ha)
27. Lamposaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,62, long 27,23),  (1 ha)
28. Lamposaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,77, long 27,45),  (5 ha)
29. Lamposaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,75, long 27,71),  (0 ha)
30. Lamposaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax),  (5 ha)
31. Lamposaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,88, long 26,50), 
32. Lamposaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,97, long 26,45),  (12 ha)
33. Lamposaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,09, long 26,49),  (3 ha)
34. Lamposaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,70, long 27,79),  (7 ha)
35. Lamposaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,82, long 27,93),  (0 ha)
36. Lamposaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,92, long 27,85), 
37. Lamposaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,81, long 28,07),  (6 ha)
38. Lamposaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,86, long 28,16),  (2 ha)
39. Lamposaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,91, long 28,15), 
40. Lamposaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,49, long 26,24),  (6 ha)
41. Lamposaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,13, long 28,09),  (6 ha)
42. Lamposaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,77, long 28,72),  (7 ha)
43. Lamposaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,89, long 28,67),  (18 ha)
44. Lamposaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,23, long 29,36),  (8 ha)
45. Lamposaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,18, long 29,57),  (2 ha)
46. Lamposaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,05, long 29,85),  (1 ha)
47. Lamposaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,15, long 29,97),  (24 ha)
48. Lamposaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,26, long 28,52),  (7 ha)
49. Lamposaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,17, long 27,45),  (31 ha)
50. Lamposaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,51, long 29,17),  (0 ha)
51. Lamposaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,30, long 29,02),  (6 ha)
52. Lamposaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,03, long 28,57),  (52 ha)
53. Lamposaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,98, long 28,67),  (20 ha)
54. Lamposaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,96, long 28,79),  (7 ha)
55. Lamposaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,25, long 29,07),  (5 ha)
56. Lamposaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä),  (3 ha)
57. Lamposaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,36, long 27,38),  (3 ha)
58. Lamposaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,47, long 27,39),  (13 ha)
59. Lamposaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,54, long 27,52),  (3 ha)
60. Lamposaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,89, long 29,47),  (41 ha)
61. Lamposaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi),  (1 ha)
62. Lamposaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,41, long 27,81),  (5 ha)
63. Lamposaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,34, long 28,18),  (30 ha)
64. Lamposaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,01, long 27,96),  (14 ha)
65. Lamposaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,00, long 28,15),  (1 ha)
66. Lamposaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,15, long 28,28),  (18 ha)
67. Lamposaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,52, long 25,19),  (1 ha)
68. Lamposaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,47, long 25,29), 
69. Lamposaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari),  (47 ha)
70. Lamposaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,16, long 28,57),  (32 ha)
71. Lamposaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,19, long 28,82),  (3 ha)
72. Lamposaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,24, long 28,71), 
73. Lamposaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,36, long 26,10),  (11 ha)
74. Lamposaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,01, long 27,41),  (1 ha)
75. Lamposaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,27, long 29,29), 
76. Lamposaari (ö i Lappland, Östra Lappland), 
77. Lamposaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,02, long 27,39),  (0 ha)
78. Lamposaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,16, long 26,75),  (8 ha)
79. Lamposaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu),  (7 ha)
80. Lamposaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,27, long 29,45),  (2 ha)
81. Lamposaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,21, long 27,65),  (31 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar